3. Liga 2013/14 oder Dritte Liga 2013/14 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2013/14, sechste Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2013/14, vierte Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2013/14, vierte Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2013/14 (Frauen), zweite Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2013/14 (Männer), zweite Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga